Koszary przy ul. Dobrzyńskiej w Toruniu – kompleks wojskowy wybudowany w okresie pruskim w Toruniu.

Lokalizacja 
Koszary znajdują się w centrum miasta, na przedmieściu św. Katarzyny, u zbiegu ul. Piastowskiej i Dobrzyńskiej, w sąsiedztwie m.in. X LO, kościoła św. Katarzyny oraz dworca kolejowego Toruń Miasto.

Historia 

Kompleks wojskowy z przeznaczeniem dla Zachodniopruskiego Pułku Artylerii Pieszej nr 11 powstał 1882 roku. Jest to jeden z dwóch zespołów koszarowych, które powstały na ówczesnym Wilhelmstadt. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został on przejęte przez Wojsko Polskie i stał się siedzibą I batalionu 63 Pułku Piechoty, który sformowano już 30 maja 1919 roku w Poznaniu jako Toruński Pułk Strzelców. W okresie PRL koszary były bazą szkoleniową Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. J. Bema, a później Wyższej Szkoły Oficerskiej.

W latach 2004-2010 mieściła się tu Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych. Obecnie w koszarach znajduje się Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema, 81 batalion lekkiej piechoty Toruń WOT i Delegatura Wojskowej Komendy Transportu.

Budynki koszarowe znajdują się w tzw. strefie ochrony konserwatorskiej.

Charakterystyka 
W skład kompleksu wchodzi 11 budynków, w tym 2 budynki koszarowe wzdłuż ul. Skrzyńskiego i Dobrzyńskiej, budynek podoficerski, budynek sztabu i dowódcy, dyżurka, wartownia, kasyno, kuchnia, stołówka oraz budynki gospodarcze. Niegdyś znajdowała się tu także kuźnia.

Przypisy 

Wojsko w Toruniu
Zabytki nieruchome w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1882
Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu